Debeljak steht für: 

 Debeljak (Sukošan), eine Ortschaft der Großgemeinde Sukošan in Kroatien

Debeljak ist der Familienname folgender Personen: 

 Aleš Debeljak (1961–2016), slowenischer Schriftsteller
 Anton Debeljak (1887–1952), slowenischer Schriftsteller
 Erica Johnson Debeljak (* 1961), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Debelak